Валерии Левини (Valerii Laevini) са патрициански клон на gens Валерии.

 Публий Валерий Левин, консул 280 пр.н.е.
 Марк Валерий Левин, († 200 пр.н.е.), консул 220 и 210 пр.н.е.
 Гай Валерий Левин, консул 176 пр.н.е.